Мятежи в Спитхеде и Норе () — два крупнейших мятежа по количеству участников в Королевском военно-морском флоте Великобритании, произошедшие в 1797. Были также меньшие по масштабу волнения на кораблях в других местах в том же году. Мятежи были потенциально опасны для Королевства, так как в то время страна была в состоянии войны с революционным правительством Франции. Были также опасения среди ряда представителей британского правящего класса, что мятежи могли стать началом более мощного восстания, аналогичного Великой французской революции.

Спитхед 
Мятеж в Спитхеде (стоянке кораблей около Портсмута) продолжался с 15 апреля по 16 мая 1797. 15 апреля моряки на 16 кораблях Флота Канала под командованием адмирала Александра Худа отказались выйти в море, а 17-го представили список своих «обид» (). Они протестовали против условий жизни на борту кораблей Королевского Флота и требовали повышения жалования (которое к тому же многим задерживали). Штабом восстания стал флагманский HMS Queen Charlotte.

Размеры жалования моряков были установлены в 1653, и из-за стабильного уровня заработной платы и цен, его уровень оставался справедливым до Семилетней войны, за 40 лет до описываемых событий; однако, высокая инфляция в течение предыдущих десятилетий XVIII века резко снизила реальную величину жалования. В то же время практика обшивки днищ кораблей медью, начатая в 1761, позволила британским военным кораблям намного реже заходить в порты для очистки корпуса. В результате британские корабли стали находиться в море значительно больше, что сделало профессию моряка намного  сложнее и тяжелее. Руководство Королевского флота не придавало значения повышению жалования и улучшению условий труда моряков, не понимая их влияния на экипажи кораблей. Кроме того, введённая в 1795 году актом Парламента система квот при наборе привела к тому, что к службе на флоте было привлечено большое количество неподготовленных сухопутных людей не лучшего качества, часто мелких преступников или люмпенов, которые плохо находили общий язык с профессиональными моряками (добровольцами или наёмными), что также было фактором, приведшим к недовольству среди экипажей кораблей. Если добавить к этому практически полное отсутствие схода на берег (что неудивительно на флоте, где процветало дезертирство), и относительное бездействие в период дальней блокады, мятеж был почти неизбежен.

Мятежники избрали вожаков-делегатов, и через них в течение двух недель велись переговоры с Адмиралтейством. Основными требованиями были увеличение жалования, отмена 14-унциевого «баталерского фунта» (баталёр корабля мог оставлять себе две унции с каждого фунта мяса в качестве дополнительного дохода), и снятие некоторых непопулярных офицеров — ни телесные наказания, ни насильственный флотский набор () в требованиях мятежников не упоминались. По другим данным, требования включали ещё увольнения на берег и лучшее обращение с ранеными и больными. Мятежники соблюдали обычный порядок и дисциплину на борту (главным образом с помощью офицеров), позволяли некоторым кораблям выходить для эскорта конвоев или патрулирования, и обещали прекратить мятеж и немедленно выйти в море, если вблизи английских берегов будут обнаружены французские корабли.

Из-за недоверия, особенно в вопросе о прощении мятежникам, переговоры провалились, и стали возникать мелкие инциденты, в результате несколько непопулярных офицеров было выслано на берег, а по отношению к другим выказывались преднамеренные знаки неуважения. В течение недели вопрос о жаловании и королевском прощении был решён, но рационы остались без изменения, и моряки HMS London продолжали неподчинение. Дело дошло до стрельбы, и пятеро были убиты. Когда ситуация успокоилась, адмирал Ричард Хау, пользовавшийся уважением моряков, вмешался в переговоры, чтобы достичь соглашения, и добился королевского прощения для всех команд, перевода по службе некоторых офицеров, повышения жалования и отмены «баталерского фунта». 16 мая флот подчинился приказу и вышел в море.

Всё время мятежа в Спитхеде моряки настаивали на своей верности Англии и подчеркивали, что их требования относятся только к тяготам службы, не затрагивая основ порядка.

Впоследствии мятеж прозвали «бризом в Спитхеде». Имя лидера мятежа осталось неизвестным даже после его окончания. По слухам того времени, лидером был Валентайн Джойс, помощник рулевого на борту HMS Royal George лорда Бридпорта.

Нор 

Под влиянием моряков Спитхеда, 12 мая начался мятеж в Норе (якорная стоянка в устье Темзы), когда команда HMS Sandwich захватила корабль. Несколько других кораблей в Норе последовали его примеру, другие же покинули Нор и продолжали уходить во время мятежа, несмотря на орудийный огонь с мятежных кораблей (они пытались удержать флот силой). Мятежникам было сложно организоваться из-за того, что корабли были разбросаны по Нору (и не все входили в один флот, как в Спитхеде), но они быстро выбрали делегатов от каждого корабля. Ричард Паркер, бывший морской офицер, разжалованный за неподчинение, сочувствовавший французской революции, был избран «Президентом Делегатов Флота». К концу месяца к мятежу присоединились все корабли, за исключением флагмана HMS Venerable адмирала Дункана, который в одиночку продолжал блокаду Текселя. Требования были сформулированы и 20 мая список из 8 пунктов был представлен адмиралу Бакнеру. Требования включали королевское прощение, увеличение жалования и внесение изменений в статьи морского устава, впоследствии к ним добавились требования роспуска королём Парламента и заключения немедленного мира с Францией. Эти требования привели в бешенство чиновников Адмиралтейства, которое не предложило ничего кроме прощения (и уступок, уже сделанных в Спитхеде) в случае немедленного возвращения моряков к своим обязанностям.

Мятежники расширили свои начальные требования до фактически начала социальной революции и блокировали Лондон, препятствуя торговым судам входить в порт, более того, руководители мятежа планировали увести свои корабли во Францию, что не находило понимания у профессиональных английских моряков, и по ходу мятежа всё больше кораблей покидали мятежников. После успешного погашения мятежа в Спитхеде правительство и Адмиралтейство не были склонны идти на дальнейшие уступки, в особенности потому, что лидеры мятежа в Норе преследовали откровенно политические цели, помимо повышения платы и улучшения условий на борту.

Мятежникам не подвозилось продовольствие, и когда Паркер поднял сигнал кораблям отплыть во Францию, все оставшиеся отказались следовать за ним — в конечном счете, бо́льшая часть других кораблей подняла якоря и покинула рейд (некоторые — под огнём мятежников), и мятеж провалился. К 13 июня все мятежные корабли сдались, не получив удовлетворения ни по одному пункту. Паркер был вскоре обвинён в измене и пиратстве, и был повешен на рее HMS Sandwich, корабля, с которого начинался мятеж. В ходе последовавших репрессий в общей сложности 29 лидеров мятежа (по другим данным 36) были повешены, ещё 30 матросов приговорили к телесным наказаниям, тюремному заключению или высылке в Австралию. Но подавляющее большинство экипажей кораблей, вовлечённых в мятеж, не понесло никакого наказания вообще.

Мятеж в Норе произошёл в момент великой опасности для Англии, но её враги не сумели вовремя им воспользоваться, хотя и были хорошо осведомлены.

Другие мятежи и волнения в 1797 
В сентябре 1797 команда HMS Hermione подняла мятеж в Вест-Индии, убив почти всех офицеров в отместку за тяготы. Из них последней стало выбрасывание за борт тел двух матросов, убившихся при падении с мачты в спешке (так как последнему спустившемуся на палубу грозило телесное наказание, оба они не хотели оказаться последними). Другие мятежи имели место у берегов Ирландии и на мысе Доброй Надежды, а также распространились на флот адмирала Джервиса у берегов Испании.

В искусстве 
 Роман Германа Мелвилла Билли Бад, фор-марсовый матрос (а также опера Бенджамена Бриттена по мотивам этого романа) действия которого происходят непосредственно после главных мятежей.
 Отец главного героя произведения Фредерика Мариетта The King’s Own был повешен после мятежа в Норе.
 Александр Кент (настоящее имя Дуглас Риман) в романе «Флаг-капитан» дал художественную версию событий, где в одну историю соединены эпизоды из Спитхеда и Нора.

Источники 

 «The Floating Republic» — Dobree and Manwaring (1935) ISBN 0-09-173154-2
 The Great Mutiny — James Dugan (1965)
 The naval mutinies of 1797 — Conrad Gill (Manchester University Press, 1913)
 «A Sense of the World: How a Blind Man Became History’s Greatest Traveler» — Roberts (2006) ISBN 0-00-716106-9
 A Brief History of Mutiny — Richard Woodman (2005) ISBN 0786715677

Ссылки 
 Research guide B8: The Spithead and Nore mutinies of 1797 (из Национального Морского Музея Великобритании)

Примечания 

Военно-морские силы Великобритании
Восстания на флоте
Великая французская революция
Конфликты 1797 года